Р-145БМ «Чайка» — советская командно-штабная машина. Создана на базе бронетранспортёра БТР-60ПА.

Описание конструкции 

Основным предназначением Р-145БМ является организация радиосвязи в подвижных пунктах управления.

Броневой корпус и башня 

Внутренняя часть корпуса машины имеет два отсека. В передней части машины находится командирское отделение, в задней — аппаратное.

В командирском отсеке находятся:
пульты командира;
пульт офицера;
пульт водителя;
громкоговоритель;
радиостанция со штыревой антенной;
телескопическая мачта.

В аппаратном отсеке размещены:
радиостанции и блоки питания к ним;
согласующее антенное устройство к радиостанции Р-111 со штыревой антенной;
пульт радиста;
блок симметрирующий и согласующий;
выносное согласующее устройство к радиостанции Р-130М;
устройство Р-012М.

Средства наблюдения и связи 

Р-145БМ поддерживает надёжную двустороннюю связь на среднепересечённой местности.

В машине установлены следующие радиостанции:
Р-130М;
Р-111;
Р-123МТ.

Р-123МТ 

Р-123МТ является ультракоротковолновой широкодиапазонной радиостанцией с частотной модуляцией, имеет возможность автоматической перестройки на одну из четырёх заранее подготовленных частот.

Р-130М 

Р-130М является коротковолновой радиостанцией с однополосной модуляцией.

Р-111 

Р-111 является ультракоротковолновой радиостанцией с частотной модуляцией.

Операторы 

  — 95 единиц Р-145БМ в зоне «до Урала», по состоянию на 1991 год, перешли к образовавшимся после распада государствам

Музейные экспонаты 

  — Национальный военно-исторический музей в Софии.
 :
 Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге.
 Технический музей Г.К. Сахарова в Тольятти
  — Национальный военный музей в Замарди.
  — Постамент института связи

Примечания

Литература 
 

Командно-штабные машины СССР
БТР-60